Sørensen pode referir-se a:

Futebolistas 
 Thomas Sørensen (1976) — futebolista dinamarquês que atua como goleiro;
 Jens-Kristian Sørensen (1987) — futebolista dinamarquês que atua como zagueiro.

Ciclistas 
 Nicki Sørensen (1975) — ciclista dinamarquês;
 Chris Anker Sørensen (1984) — ciclista dinamarquês.

Outros 
 Søren Sørensen (1868–1939) — químico dinamarquês;
 Anders Sørensen Vedel (1542–1616) — sacerdote e historiador dinamarquês.

Ver também 
  Sorensen — página de desambiguação.

Desambiguações de sobrenomes